Siki kan syfta på följande:

Indien 
 Sikka (ort), Gujarat, Jāmnagar,

Indonesien 
 Desa Siki, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar